Прозерпи́на:

 Прозерпина — богиня подземного царства, дочь Юпитера и Цереры в древнеримской мифологии.

В культуре 
 «Прозерпина» — опера Люлли.
 «Прозерпина» — картина Данте Габриэля Россетти.
 «Прозерпина» — пьеса Мэри и Перси Биши Шелли.

Другое 
 Прозерпина — бабочка из семейства Бражники.
  — род брюхоногих.
 «Прозерпина» — парусный фрегат Российского Императорского флота
 26 Прозерпина — астероид в Солнечной системе.

См. также 
 «Похищение Прозерпины» — скульптура Бернини.
 «Сады Прозерпины» — сборник стихотворений Алджернона Суинберна.
 Просерпайн — город в штате Квинсленд, Австралия.
 Персефона